N.W.Simmonds se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 
 Norman Willison Simmonds